New York Giants (American football), een professioneel American footballteam uit East Rutherford (New Jersey)
 New York Giants (voetbal), een voormalige Amerikaanse voetbalclub uit New York
 New York Giants (honkbal), een voormalig honkbalteam